Wellford ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wellford (South Carolina)
 Wellford (Virginia)
 Wellford (West Virginia)

Wellford ist der Nachname folgender Person:
 Charles F. Wellford, US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe

Siehe auch:
 Welford
 Wellsford